«Фили́» — станция Филёвской линии Московского метрополитена. Расположена на линии между станциями «Кутузовская» и «Багратионовская».

История 
Была открыта 7 ноября  года в ходе продления линии на запад, стала 56-й станцией Московского метрополитена. Получила название по одноимённому историческому району Москвы.

Построена коллективом СМУ-8 Метростроя под руководством П. С. Бурцева. При этом горнякам при прохождении тоннеля под полотном железной дороги удалось избежать прекращения движения по крупной железнодорожной магистрали.

Реконструкция 
С 29 октября 2016 года начат ремонт станции, закрыта платформа для поездов, следующих из центра. Завершение ремонта планировалось на 1 марта 2017 года, однако в итоге он завершился 30 июня. С 1 июля по 1 октября 2017 года была закрыта на ремонт платформа для поездов, следующих в центр. С 1 июля по 10 декабря 2017 года был закрыт на реконструкцию юго-восточный вестибюль станции.

Расположение 
Расположена на Новозаводской улице. Над северной частью станции располагается путепровод Багратионовского проезда. Станция стоит на стыке тоннеля и открытых путей: поезд, прибывающий из центра, выезжает из тоннеля на станцию, а уезжает с неё уже по открытым путям. Подобное решение применено также на станции «Днепр» Киевского метрополитена.

Вестибюли и пересадки 
На станции два остеклённых вестибюля с торцов станции, они же служат переходами между платформами. В ходе реконструкции, произведённой в 2017 году, юго-восточный вестибюль был расширен до 800 м², количество турникетов возросло до 12. В отделке вестибюля использован камень, натуральный гранит и керамогранит. У входа в юго-восточный вестибюль можно увидеть две балки, поддерживающие железнодорожный путь, который соединяет завод имени Хруничева с Белорусским направлением Московской железной дороги.

Станция является пересадочной на одноимённую железнодорожную станцию Белорусского направления.

Архитектура и оформление 
Конструкция станции — наземная с боковыми платформами. Сооружена по типовому проекту наземного типа. Архитекторы станции: Ю. П. Зенкевич, Р. И. Погребной.

После окончания реконструкции двух платформ в стенах появилось витражное остекление. Покрытие платформ сменилось с асфальтового на гранитное.

Наземный общественный транспорт

Станция в цифрах 
Пассажиропоток на станции составляет . Пикет ПК72+39.

В кино 
На станции снимали финальные сцены фильма «Опасный возраст».

Галерея

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Литература 
 Москва. Энциклопедия. 1980 год.

Ссылки 

 Фили на metromost.com

Станции Московского метрополитена
Наземные открытые станции
Филёвский Парк
Станции метрополитена, построенные в 1959 году
Здания и сооружения, построенные в 1959 году в Москве
Станции метрополитена с правосторонними платформами